Läpple ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Läpple (1915–2013), deutscher Religionspädagoge und Autor
 August Läpple (1885–1968), deutscher Fabrikant
 Christhard Läpple (* 1958), deutscher Fernseh-Journalist, Dozent, Moderator, Blogger und Buchautor

 Erwin Läpple (1925–??), deutscher Fußballspieler
 Friedel Läpple (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Läpple (1916–2005), deutscher Unternehmer
 Johanna Läpple (1904–1976), deutsche Psychoanalytikerin
 Johannes Läpple (1815–1860), deutscher Zeichner und Lehrer
 Mirko Läpple (* 1970), deutscher American-Football-Spieler

Läpple bezeichnet:
 Läpple AG, Werkzeugbau-Unternehmen und Automobilzulieferer aus Heilbronn